Slovo Jones [džouns] může znamenat:

příjmení osob
 viz Jones (příjmení)

fiktivní postavy
 Antiquity Jones – hra pro počítače Sinclair
 Indiana Jones – archeolog
 Indiana Jones (textové hry)
 Jones – kočka z filmu Vetřelec

jiné významy
 Claud Jones – třída eskortních torpédoborců US Navy
 Dow Jones Industrial Average – burzovní index
 Fort Jones – město v USA
 Jones County –  více různých okresů v USA
 Jones Lang LaSalle (JLL)  – mezinárodní realitní společnost se sídlem v Chicagu (USA)
 Mordicai Jones – album amerického hudebníka Linka Wraye
 The Jones Girls – dívčí trio z Detroitu